Charles Leroy peut désigner :
 Charles Leroy (1816-1879), un architecte français ;
 Charles Leroy (1844-1895), un écrivain français.

Référence